Друзи́лла ()— женское имя происходящее от древне-римского когномена Друз.

 Ливия Друзилла (59 до н. э. — 29 н. э.) — жена Октавиана Августа, мать императора Тиберия.
 
 Друзилла Мавретанская Старшая — дочь Клеопатры Селены II и Юбы II, внучка Клеопатры VII и Марка Антония
 Друзилла Мавретанская Младшая (38—79) — принцесса Мавретании, правнучка Клеопатры VII и Марка Антония
 Друзилла — дочь Ирода Агриппы I